Сент-Мем () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 400 км на південний захід від Парижа, 100 км на південний захід від Пуатьє, 65 км на південний схід від Ла-Рошель.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 100 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 243,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Мем на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Мем на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Мем на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Мем на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Мем на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморська Шаранта

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморська Шаранта